En Pologne, Pierzchnica est le nom de plusieurs localités  :

 Pierzchnica, village de la voïvodie de Grande-Pologne.

 gmina de Pierzchnica, dans le powiat de Kielce, dans la voïvodie de Sainte-Croix,
 Pierzchnica, village du powiat de Kielce, chef-lieu de cette gmina.